Drei Töchter ist der Titel von
 Drei Töchter (1961), indisches Filmdrama von Satyajit Ray
 Drei Töchter (1967), tschechoslowakisches Filmdrama von Stefan Uher